DIQ steht für:
 Deutsches Institut für Qualitätsförderung
 Divinópolis Airport (IATA-Code), Flughafen von Divinópolis im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais

diq steht für:
 Südliches Zaza (auch: Dimli; ISO-639-3-Code), Varietät der Zaza-Sprache

Abkürzung